Аумада () — испаноязычная фамилия и топоним.

Топонимы 
 Аумада — муниципалитет в Мексике, входит в штат Чиуауа;
 Мигель-Аумада — город в Мексике, административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Вилья-Аумада-и-Анехас — посёлок в Мексике, входит в состав вышеназванного муниципалитета.

Известные носители 
  — губернатор мексиканских штатов Чиуауа и Халиско.
 Аумада, Оскар (род. 1982) — аргентинский футболист, полузащитник аргентинского «Олл Бойз».
 Аумада, Серхио (род. 1948) — чилийский футболист, нападающий.